

Sigle 
 Service Data Unit
 Socijaldemokratska unija – Unione Social Democratica, partito politico serbo
 Syddansk Universitet – università danese
 Studienbegleitender Deutschunterricht:https://sdustudienbegleitenderdeutschunterricht.wordpress.com/about/

Codici 
 SDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, Brasile
 sdu – codice ISO 639-3 della lingua sarudu